Валерий Калинин:
 Калинин, Валерий Александрович (род. 1945) — русский хоровой дирижёр.
 Калинин, Валерий Фёдорович (1912—не ранее 1994) — российский учёный, лауреат Сталинской премии.